L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 19 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Alison Van Uytvanck remporte l'épreuve en simple, Georgina García Pérez et Fanny Stollár celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Anna-Lena Friedsam, de la Polonaise Magda Linette, de la Russe Margarita Gasparyan, de la Slovaque Magdaléna Rybáriková, de la Suissesse Timea Bacsinszky et de la Tchèque Kristýna Plíšková. Elles sont respectivement remplacées par Kateryna Kozlova, Monica Niculescu, Pauline Parmentier, Lara Arruabarrena, Océane Dodin et Viktória Kužmová.

Lauréates 
Alison Van Uytvanck remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Dominika Cibulková.

En double, Georgina García Pérez et Fanny Stollár remportent le titre ensemble en battant en finale Kirsten Flipkens et Johanna Larsson. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Budapest
Sport en Hongrie en 2018
Tennis en février 2018